A categoria até 63 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 10 de agosto no Ginásio Polideportivo 1 com 10 judocas, cada uma representando um país.

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Até 63 kg feminino
63 kg -